Kaguya (かぐや o también 輝夜, Luz Brillante) es un nombre propio femenino japonés que puede referirse a:

 

 Kaguya, personaje de una leyenda japonesa.
 Kaguya, ratón sin padre nacido mediante partenogénesis artificial, nombrado así en honor a una princesa del folclore japonés.
 Kaguya o SELENE es una sonda japonesa con destino a la Luna.
 Protagonista de la serie de manga y anime, Kaguya-sama wa Kokurasetai: Tensai-tachi no Ren'ai Zunōsen, también conocida por su nombre en inglés Kaguya-sama: Love Is War

ja:かぐや姫